Novozymia är ett släkte av svampar. Novozymia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Novozymia